El FT-ALTEA es un vehículo aéreo no tripulado —UAV por sus siglas en inglés—, conocidos popularmente como "drones", de uso exclusivamente civil. Entre otros usos, cabe destacar misiones de prevención y detección temprana de incendios forestales. Ha sido el primer avión civil pilotado a distancia en obtener un certificado de Aeronavegabilidad Experimetal de Europa.

El FT-ALTEA forma parte de un sistema compuesto por tres aviones y un control de tierra, lo que le permite realizar vuelos constantes tanto de día como de noche en las zonas asignadas.

Desarrollo 
El FT-ALTEA es un vehículo aéreo no tripulado de uso civil desarrollado desde el año 2007 por la empresa española Flightech Systems y calificado como un UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o RPA (Remotely Piloted Aircraft).

En el año 2007 la empresa española Flightech Systems comienza a desarrollar el primer RPA de uso civil europeo con la vocación de contribuir a la reducción de los incendios forestales que cada año castigan al país. Para el desarrollo y la fabricación de su ala y fuselaje se ha requerido de la colaboración de una de las empresas aeronáuticas europeas más importantes, Aernnova, responsable de la fabricación de componentes para el A380 de Airbus o el 747-LFC de Boeing. El carácter pionero del proyecto hace que los pasos para el desarrollo de este avión sean lentos y con un alto coste económico. En febrero de 2010 la Agencia Estatal de Seguridad Aérea Española (AESA) le otorga el primer certificado de Aeronavegabilidad Experimetal entregado a un avión de estas características en Europa. Este certificado permitió que pudieran comenzar a realizarse las primeras pruebas de vuelo. Nuevamente el carácter pionero del proyecto y la falta de legislación sobre este tipo de aviones han hecho que los pasos para la consecución de su certificación definitiva sean lentos. Mientras tanto el FT-ALTEA ha sido sometido a los más duros controles de calidad hasta conseguir un sistema de RPAs con un fiabilidad fuera de toda duda.

Diseño 

El  FT-ALTEA es un vehículo de 6 metros de envergadura y un peso máximo al despegue (MTOW) de 80Kg.  Su configuración es de ala alta con cola en H que dispone de un motor con hélice propulsora. El despegue y aterrizaje se realiza desde tierra sin ningún sistema de lanzamiento adicional. El vehículo va equipado con un sistema de control y comunicaciones operado desde tierra.

Prestaciones 
Despegue, operativa vuelo y aterrizaje automáticos.
Autonomía superior a 4 horas de vuelo.
Materiales compuestos de última generación, más ligeros y eficientes como la fibra de carbono.
Sensores/actuadores adaptados a las necesidades del cliente.
Alta inmunidad frente a condiciones atmosféricas adversas.
Sistema de Navegación autónomo mediante waypoints modificables en tiempo real. 
Sistemas de comunicaciones de alta fiabilidad, encriptación y alcance. 
Sistemas de  transmisión y grabación de vídeo de alta calidad.
Cámaras de Alte Definición, térmicas e hiperespectrales.
Luces anticolisión certificadas.
Transpondedor Modo S.
Conexión con torre de control más próxima para el control de tráfico aéreo.
Sistema de emergencia con paracaídas autónomo y sistema de activación redundante.

Especificaciones técnicas 
 Envergadura: 6 m.
 Longitud: 3,5 m. 
 Peso: 80 kg.
 Autonomía: 4-5 horas.
 Velocidad mínima: 70 km/h.
 Velocidad operativa: 110 km/h.
 Velocidad máxima: 150 km/h.
 Vuelo Nocturno.

Referencias 
http://www.expansion.com/2010/06/29/empresas/1277766904.html

https://web.archive.org/web/20121206115711/http://www.zoomnews.es/economia/empresas/drones-uso-civil-se-popularizan-espana-busca-marco-regulacion

http://www.elcorreo.com/innova/empresas/20121128/drones-aeronaves-tripuladas-201211281740-rc.html

http://cazasyhelicopteros.blogspot.com.es/2012/07/el-uav-de-flightech.html

https://web.archive.org/web/20160304112344/http://www.que.es/ultimas-noticias/201211281836-nuevos-drones-guerra-rc.html

http://flightechspanish.weebly.com/abc.html

http://flightechspanish.weebly.com/mundo.html

http://flightechspanish.weebly.com/aeronaacuteuticos.html

Vehículos aéreos no tripulados fabricados en España